Traun kan syfta på:
Alz

Tyskland 

 Traun (Alz) – en biflod till Alz i Bayern,

Österrike 

 Traun (vattendrag i Österrike, Oberösterreich, lat 47,62, long 13,63), 
 Traun (vattendrag i Österrike, lat 48,27, long 14,36), 
 Traun (vattendrag i Österrike, Steiermark), 
 Traun (ort), Oberösterreich, Politischer Bezirk Linz-Land, 
 Traun, kommun, Oberösterreich, Politischer Bezirk Linz-Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar